Lectures pour les enfants, ou Lecture enfantine (en ) est un magazine mensuel illustré russe édité à Saint-Pétersbourg de 1869 à 1906 (?).

Le même titre avait été utilisé en 1865 par un magazine moscovite Детское Чтение, московский журнал.

Notes et références
  

 

Presse écrite en Russie
Revue littéraire
Titre de presse créé en 1865